Понграц (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Понграц, Гергей (1932—2005) — венгерский антикоммунист, активный участник восстания 1956 года, один из основателей партии Йоббик.
 Понграц, Йожеф (1891—?) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата мира.
 Понграц, Штефан (1582—1619) — святой Римско-Католической Церкви, мученик, член монашеского ордена иезуитов.